Примат ( — первое место, старшинство, от  — первый, от ,  — один из первых, «высших») — первичность, первенствующая роль, преобладание, главенство, преимущественное значение; в философском смысле — первичное, примитивное, неоформившееся начало, основа, субстрат идеи, первичный тезис. Может означать:
 Прима́т — особь из отряда плацентарных млекопитающих, включающий, в том числе, обезьян и человека.

 Примат — монах аббатства Сен-Дени, один из главных авторов «Больших французских хроник».
 Примат — сленговое название вуза или факультета прикладной математики.
 Примат папы — высшее иерархическое положение папы римского.
 Примас () — почётный титул церковного иерарха в стране
  — рецензируемый научный журнал по приматологии, официальный журнал Японского центра обезьян.

См. также 
 Прима
 Первый
 Примат права